Вильялькасар-де-Сирга () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Население — 178 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Паленсии